Østrig Rundt 2012 er den 64. udgave af løbet, som er en del af UCI Europe Tour 2012.

Løbet blev vundet af Jakob Fuglsang, der deltog i løbet efter at være udelukket fra deltagelse i Tour de France 2012, som følge af en konflikt med ledelsen på Team RadioShack-Nissan-Trek.

Etaper 
Ruten blev præsenteret den 31. maj 2011 i Laxenburg.

Samlede placering

Classification leadership

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Referencer 

UCI Europe Tour 2012
2012